Glaukosz, Hippolokhosz fia, lük harcos, a trójai háborúban Trója mellett harcolt
 Glaukosz, Anténór és Theanó fia, trójai hős
 Glaukosz, Priamosz és Hekabé fia, trójai királyfi
 Glaukosz, Sziszüphosz fia
 Glaukosz, Aipütosz fia, messzénai király
 Glaukosz, Minósz fia, krétai hős
 Glaukosz, költő
 Glaukosz (ötvös)
 Glaukosz (epigrammaköltő)
 Glaukosz, Poszeidón és Déiphobé fia, folyamisten
 Glaukosz, folyó Phrügiában

Lásd még:
 1870 Glaukos kisbolygó